Serhiy Boukovsky (ou Sergueï Boukovsky ; 1960-), réalisateur et acteur ukrainien de films documentaires soviétiques.
Vladimir Boukovski (1942-2019), écrivain russe et ancien dissident soviétique.